«Gros-Morne» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
 Le Gros-Morne, comuna francesa del departamento de Martinica

Haití 
 Gros-Morne, comuna haitiana del departamento de Artibonito.
 Gros Morne, 11.ª sección comunal de la comuna de Léogâne.